Ne m'oublie pas peut désigner :
 Ne m'oublie pas, chanson du groupe Canada sortie en 1989 et reprise par Johnny Hallyday sur l'album Lorada en 1995 ;
 Ne m'oublie pas, chanson de Michel Fugain sortie en 1992 sur l'album Sucré-Salé ;
 Ne m'oublie pas, film français de Jérôme Cornuau en 2012 ;
 Ne m'oublie pas (), film documentaire allemand de David Sieveking sorti en 2012 ;
 Ne m'oublie pas, chanson de La Grande Sophie sortie en 2012 sur l'album La Place du fantôme.

Voir aussi
 (« Ne m'oublie pas » en allemand) 
 (« Ne m'oublie pas » en anglais)
 (« Ne m'oublie pas » en italien)